Цей список є списком видів птахів, записаних на території Кіпру. 

Список включє близько 398 видів. 

Теги, що використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Примітки

Джерела 
 Контрольні списки птахів із усього світу. Кіпр 
 Clements, James F. Birds of the World: a Checklist. Cornell University Press, 2000, 880. ISBN 0934797161

Кіпр
Фауна Кіпру
Списки:Кіпр